HHZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hikueru (Polinesia Francese)